Kranjci (Slovenci), etnička grupa Slovenaca

Hrvatska:
 Kranjci (Labin), gradsko naselje Labina
 Kranjci (Čabar), naselje u sklopu Grada Čabra